Хви́ча Ба́дриевич Кварацхе́лия (; ) — грузинский футболист, вингер «Наполи» и сборной Грузии.

Клубная карьера 
Воспитанник тбилисского «Динамо». За взрослую команду дебютировал 29 сентября 2017 года в матче чемпионата Грузии против «Колхети-1913». Всего в сезоне-2017 сыграл 4 матча и забил 1 гол в чемпионате.

«Рустави» 
2 апреля 2018 года перешёл в «Металлург» (Рустави). В сезоне-2018 сыграл 18 матчей и забил 3 гола в чемпионате. В конце июня 2019 года после аренды в «Локомотиве» разорвал контракт с клубом.

Аренда в «Локомотив» 

В феврале 2019 года перешёл в московский «Локомотив» на правах аренды до конца сезона 2018/19. В первом же контрольном матче — против норвежского «Викинга» (5:1) — выйдя на 66-й минуте, через 10 минут забил гол. В премьер-лиге дебютировал 10 марта в гостевом матче против «Анжи» (2:0): вышел на замену на 86-й минуте и стал первым игроком 2001 года рождения, сыгравшим в чемпионате России. Первый гол забил 10 мая, выйдя на замену в матче с «Рубином». 22 мая стал обладателем кубка России, выйдя на замену в победном финальном матче против «Урала» (1:0).

«Рубин» 
6 июля 2019 года Кварацхелия заключил контракт с «Рубином» до лета 2024 года. 15 июля 2019 года в дебютном гостевом матче 1 тура против бывшего клуба «Локомотив» забил гол (1:1). В первом сезоне за «Рубин» забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи в 28 матчах. По окончании сезона 2019/20 был признан лучшим молодым игроком сезона в РПЛ. Летом 2020 года казанцы отказались продать Кварацхелию за 15 миллионов евро в «Галатасарай». 5 августа 2021 года дебютировал в еврокубках, выйдя в стартовом составе «Рубина» в матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций против «Ракува» (0:0).

После российского вторжения на Украину в феврале 2022 года решил покинуть Россию. 23 марта 2022 года контракт был приостановлен, и Кварацхелия перешёл в «Динамо» Батуми. 30 марта «Рубин» окончательно расторг контракт с Кварацхелией.

«Динамо» Батуми 
Дебютировал за клуб 2 апреля 2022 года против «Телави». С перехода в батумское «Динамо» стали сразу ходить слухи о последующем переходе в итальянский клуб «Наполи». В матче 18 апреля 2022 года против «Гагры» отличился первыми голами, оформив дубль. В конце апреля 2022 года было официально объявлено о том, что игрок в летнее трансферное окно перейдёт в итальянский «Наполи». Провёл за клуб в Эровнули Лиге 11 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи, тем самым став лучшим игроком 2 раунда чемпионата.

«Наполи» 
1 июля 2022 года официально стал игроком итальянского «Наполи». 15 августа 2022 года дебютировал за «Наполи» в матче Серии A против «Эллас Верона» и на 37-й минуте забил свой дебютный гол за клуб. 21 августа 2022 года во 2-м туре Серии А сделал «дубль» в матче с «Монцей» (4:0). 3 сентября забил победный гол в ворота «Лацио» (2:1) и установил рекорд результативности для игроков Наполи по системе «гол+пас» с сезона-2007/2008. После четырёх дебютных матчей Серии А, в которых выходил в основе, на счету Кварацхелии 5 очков (4 гола и голевая передача). Стал лучшим игроком итальянского чемпионата в августе 2022 года. Забил дебютный мяч в Лиге чемпионов 4 октября 2022 года в матче группового этапа против амстердамского «Аякса».

В сборной 
За сборную Грузии дебютировал 7 июня 2019 года в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года против сборной Гибралтара. 14 октября 2020 года забил дебютный гол за сборную в матче против Северной Македонии, а 28 марта 2021 года поразил ворота сборной Испании, открыв счёт в матче. Третий свой гол забил 31 марта 2021 года в игре со сборной Греции (1:1), сравняв счет на 78-й минуте матча.

Семья 
Отец — Бадри Кварацхелия (р. 1965), также был профессиональным футболистом, а позже тренером. Чемпион Грузии и четырёхкратный чемпион Азербайджана. В 2000 году сыграл три матча за сборную Азербайджана.

Статистика

Клубная 
По состоянию на 11 марта 2023 года

Сборная 

Итого: 19 матчей / 10 голов; 12 побед, 4 ничьи, 3 поражения.

Достижения

Командные 
  «Динамо» (Тбилиси)
 Серебряный призёр чемпионата Грузии: 2017
  «Локомотив» (Москва)
 Обладатель Кубка России: 2018/19
 Серебряный призёр чемпионата России: 2018/19

Индивидуальные 
 Футболист года в Грузии: 2020, 2021, 2022
 В списках 33 лучших футболистов чемпионата России: № 1 — 2020/21
 Лучший молодой игрок Российской Премьер-лиги: 2019/20, 2020/21

Примечания 

Футболисты Грузии
Игроки сборной Грузии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Грузии по футболу
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Игроки ФК «Металлург» Рустави
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Динамо» Батуми
Игроки ФК «Наполи»